Brodbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brodbeck (1858–1937), Schweizer Politiker (FDP)
 Albert Brodbeck (1864–1938), württembergischer Oberamtmann
 Andrew R. Brodbeck (1860–1937), US-amerikanischer Politiker
 Charles Brodbeck (1868–1944), Schweizer Kunstturner
 Christine Brodbeck (* 1950), Schweizer Performancekünstlerin und Tänzerin
 Felix Brodbeck (* 1960), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Gerda Brodbeck (1944–2008), deutsche Malerin
 Heinrich Brodbeck (1811–1886), Schweizer Politiker

 Ines Brodbeck (* 1981), Schweizer Musikerin
 Jacob Brodbeck (1821–1910), deutsch-amerikanischer Flugpionier
 Jean-Paul Brodbeck (* 1974), Schweizer Jazz-Pianist
 Johann Jakob Brodbeck (1828–1892), Schweizer Politiker und Theologe
 Karl-Heinz Brodbeck (* 1948), deutscher Philosoph, Ökonom und Wirtschaftsethiker
 Klaus Brodbeck (* 1956), deutscher Politiker (FDP) sowie Kommunal- und Unternehmensberater
 Klaus Brodbeck (Journalist), deutscher Korrespondent des ZDF
 Markus Brodbeck (* 1976), deutscher Handballtorwart und -trainer
 Niklaus Brodbeck (1761–1842), Baselbieter Revolutionsführer
 Peter Brodbeck (1944–2019), deutscher Fotograf, siehe Peter Lindbergh
 Rino Brodbeck (* 1934), Schweizer Architekt
 Roland Brodbeck (* 1966), Schweizer Schriftsteller
 Samuel Brodbeck (1801–1855), Schweizer Politiker und Richter
 Stefan Brodbeck (* 1962), deutscher Designer

Siehe auch:
 Brodbek
 Brodtbeck
 Brotbeck